Lycett ist der Familienname folgender Personen:

 Eustace Lycett (1914–2006), britischer Spezialeffektkünstler
 Joe Lycett (* 1988), britischer Moderator und Komiker
 John Lycett (1804–1882), britischer Paläontologe
 Joseph Lycett, britischer Maler und Fälscher
 Randolph Lycett (1886–1935), britischer Tennisspieler